De 100e editie van de Ronde van Catalonië (Catalaans: Volta a Catalunya) was een wielerwedstrijd die begon op 22 maart en eindigde op 28 maart 2021. De ronde maakte deel uit van de UCI World Tour 2021. Titelverdediger was de Colombiaan Miguel Ángel López.

Deelnemende ploegen

Etappeoverzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop

Eindklassementen

2021
UCI World Tour 2021
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2021